Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática puede hacer referencia a alguna de los siguientes  centros universitarios:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la Universidad de La Laguna;
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la Universidad de Málaga;
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la Universidad de Sevilla;
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la Universidad de Valladolid;
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Otros 
Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo;
Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete;
Escuela Universitaria de Informática, de la Universidad Politécnica de Madrid.